Dolenja vas (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica 
 Dolenja vas (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača
 Dolenja vas (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Dolenja vas (Prebold), een plaats in de Sloveense gemeente Prebold
 Dolenja vas (Ribnica), een plaats in de Sloveense gemeente Ribnica
 Dolenja vas (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi
 Dolenja vas (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki